Бастус — многозначный термин.

 Бастус — муниципалитет в Бразилии
 Бастус — персонаж фильма «Колонна»